Енди Мари је освојио титулу. У финалу је савладао Новака Ђоковића са 6:3, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Међународно првенство Италије у тенису 2016.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно